Mendenhall ist der Name von

Personen:
 David Mendenhall (* 1971), US-amerikanischer Kinderschauspieler und Synchronsprecher
 Dorothy Reed Mendenhall (1874–1964), US-amerikanische Ärztin
 Erin Mendenhall (* 1980), US-amerikanische Politikerin
 Thomas Corwin Mendenhall (1841–1924), US-amerikanischer Physiker, Meteorologe und autodidaktischer Shakespeareforscher
 Walter Curran Mendenhall (1871–1957), US-amerikanischer Geologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mendenhall (Arkansas)
 Mendenhall (Mississippi)
 Mendenhall (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Mendenhall-Gletscher (früher: Auke-Gletscher), 21 km vom Stadtzentrum Juneaus, der Hauptstadt Alaskas, entfernt
 Mendenhall Peak, Berggipfel im östlichen Abschnitt der Thiel Mountains
 Mendenhall Order, Verordnung der Vereinigten Staaten von Amerika
 Mendenhall-Observatorium, astronomisches Observatorium süd-westlich von Stillwater im US-Bundesstaat Oklahoma